Wisembach est une commune française du département des Vosges en région Lorraine.
 Wisembach est un village de la commune belge de Fauvillers en province de Luxembourg.